«Опера»  () — станция Будапештского метрополитена на линии M1 (жёлтой).

Линия M1 Будапештского метрополитена на участке «Байчи-Жилински ут» — «Хёшёк тере» идёт вдоль проспекта Андраши, одной из самых известных улиц венгерской столицы. Выходы со станции «Опера» расположены рядом со зданием Венгерского оперного театра, в честь которого названа станция.

Станция была открыта 2 мая 1896 года в составе первой линии Будапештского метрополитена, ставшей и первой линией метрополитена в континентальной Европе.

«Опера» — станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами.

См. также 
 «Опера» — станция Парижского метрополитена

Станции Будапештского метрополитена
Линия M1 Будапештского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1896 году